Санта Енрикета има више значења:

 Санта Енрикета (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Енрикета (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику